Machado puede hacer referencia a varios artículos:

Lugares

España 
Machado (El Rosario), población en la isla de Tenerife.

Brasil 
 Machado (Minas Gerais).
 Novo Machado (Rio Grande do Sul)..
 Pinheiro Machado (Rio Grande do Sul).

Personas 
 Adolfo Abdiel Machado (1985-), futbolista panameño.
 Ana Maria Machado (1941-), periodista y escritora brasileña.
 Ana María Machado (1936-), poetisa argentina.
 Manuel Machado Ruiz (1874-1947), poeta y dramaturgo español.
 Antonio Machado Ruiz  (1875-1939), poeta español.
 Aquiles Machado (1973-), tenor venezolano.
 Cristian Machado (1974-), músico brasileño.
 Deiver Andrés Machado Mena (1993-), futbolista colombiano.
 Filipe José Machado Nascimento (1984-2016), futbolista brasileño.
 Genoveva del Carmen Machado Hernández (1982-), cantante española.
 Gerardo Machado y Morales (1871-1939), militar y político cubano.
 Gregorio Machado (1949-), exbeisbolista venezolano.
 Itahisa Machado (1987-), modelo y actriz de origen española.
 José Machado Anastasio (1974-), escritor y periodista español.
 Justina Machado (1972-), actriz estadounidense.
 Luis Alberto Machado (1932-2016), político y abogado venezolano.
 Manuel Machado (1590-1646), compositor y arpista portugués.
 Sérgio de Toledo Machado (1945-), jugador brasileño de baloncesto.
 Viña Machado (1979-), modelo y actriz colombiana.
 Yoseph Alicia Machado Fajardo (1976-), actriz, cantante y modelo venezolana-estadounidense.

 Miscelánea 
 Estación de Machado''', estación de metro en Valencia (España).